Минко Минков може да се отнася за:
 Минко Минков (1924 – 2008), български офицер (генерал-полковник)
 Минко Минков (р. 1932), български актьор и поет